City Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 City Island (Bronx)
 City Island (Daytona Beach, Florida)
 City Island (Sarasota, Florida)
 City Island (Iowa)
 City Island (Pennsylvania)

City Island steht für:
 City Island, den Originaltitel von Meet the Rizzos, Film von Raymond De Felitta aus dem Jahr 2009